Маме́д Саи́д Ордубади́ (, настоящее имя Мамед Гаджи-ага оглы; 24 марта 1872, Ордубад, Эриванская губерния, Российская империя — 1 мая 1950, Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский советский писатель, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1938). Печатался с 1903. В 1930-х годах стал основоположником жанра исторического романа в азербайджанской литературе.

Творчество 
Родился Мамед Сеид Ордубади 24 марта 1872 года в старинном городе Ордубад Нахичеванского уезда в семье прославленного поэта, который писал стихи под псевдонимом «Фагир». Он содержал семью, сочиняя стихи для знатных людей. После смерти отца Мамед Сеид в 14 лет вместе с матерью начал работать на шёлковой фабрике. В 1904 году Ордубади пишет своё произведение «Qəflət». 

В ранних произведениях Ордубади выступает с антиармянских и панисламистских позиций («Канлы Саналар» (Кровавые годы), «Последние дни Андалузии»). В первых сборниках стихов «Беспечность» (1906) и «Родина и свобода» (1907) определяются такие черты его поэзии, как призыв к свободе, критика невежества и фанатизма. Революция 1905—07, сотрудничество в журнале «Молла Насреддин» способствовали формированию революционного миропонимания писателя. В своих сатирических произведениях писатель боролся против религии, духовенства и дворянства. Мамед Сеид в это время переезжает в Джульфу. Тут он вступает в социал-демократическую партию «Гуммет». В это время Ордубади встречается с армянским военачальником Андраником Озаняном. Андраник перешёл через границу Османской империи и прибыл в Нахичевань. Услышав об этом, Мамед Сеид решил с ним встретиться. Сам он так описывает это событие: «Чтобы побеседовать с важными гостями, Хашим бек Везиров отправляет меня как репортёра. Я с удостоверением репортёра отправился в поместье Абрамова для встречи с Андраником. Когда я взял кофе в руки, он обратился ко мне:— Простите. Вы аджеми или кавказец?— Кавказец, и из-за того, что я кавказец, пришёл к вам.— Я рад, что перешедший кавказскую границу, первым на встречу ко мне пришёл тюрок. Вместе с этим прошу, чтобы наш диалог не был опубликован в газете. В нашем разговоре нет сути, чтобы опубликовать это в прессе. — Вот о чём я говорю. Пока не пришло время, чтобы важные разговоры появились в прессах».Мамед Сеида Ордубади сажают в тюрьму Нахичевани, позже направляют в Тифлис, затем в Баиловскую тюрьму в Баку. Оттуда его ссылают в Царицын. Там он, дав взятку, приобретает паспорт и направляется в Ростов. После Октябрьской революции Ордубади вступил в ряды компартии и участвовал в походах Красной армии в качестве сотрудника одной из красноармейских газет.

С 1920 состоял ответственным редактором газеты «Йени йол» (Новый путь) — органа Бакинского комитета партии. Был членом АЗАПП со дня её основания. В 1926 Ордубади написал актуальную пьесу о борьбе с бюрократизмом и волокитой в советских учреждениях.

В романах «Путешествие двух мальчиков в Европу» (1908), «Несчастный миллионер» (1914) высказаны просветительские идеи, дана критика деспотического режима в феодальном Иране. В 1933 издал роман «Тавриз туманный», в котором изображает персидскую революцию 1908 года, критикуя действия духовенства, русского самодержавия и крупного купечества. 

В 1935 году составил либретто для оперы «Наргиз» Муслима Магомаева.

В 1936 году составил либретто (совместно с поэтом Хабибом Исмаиловым) для оперы «Кёроглы» Узеира Гаджибекова.

В 1939 году составил либретто для оперы «Низами» Афрасияба Бадалбейли.

В своих поэтических и беллетристических произведениях последнего периода Ордубади развивает идею единения трудящихся армян, грузин и турок («Арарат») в связи с советизацией Закавказья; рисует распад азербайджанской буржуазии («Кладбище»).

Основное содержание романов «Борющийся город» (1938), «Подпольный Баку» (1940) — освободительное движение в Азербайджане и революционная борьба бакинского пролетариата.

Роман «Меч и перо» (1946—48), действие которого происходит в средневековом Азербайджане, посвящён поэту Низами. Написал также ряд драматургических произведений, либретто опер и оперетт; перевёл на азербайджанский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Акопяна и др. Награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» (1938)  и медалями.

М. С. Ордубади умер 1 мая 1950 года. Похоронен в Баку на Аллее почётного захоронения.

Память

Литература 
 Аскеров, Бахтияр. Особенности исторических пьес М.С.Ордубади // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2009 № 1 с.207-209

Примечания 

Писатели Азербайджана
Члены КПСС
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Азербайджанские писатели